J77 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Golden Hill Observatory, di Stourton Caundle